American Horse (Amerikanisches Pferd) ist der Name folgender Personen:

 American Horse I (Lakota: Mílahaŋska Tȟašúŋke Ikíču – „Er raubt die Pferde der Langmesser, d.h. der Amerikanischen Armee/Amerikaner“, heute meist: Wašíčuŋ Tȟašúŋke, auch: American Horse the Elder, *1830/1840 - †09.09.1876), Häuptling der Waglúȟe Band der Oglala-Lakota
 American Horse II (Lakota: Wašíčuŋ Tȟašúŋke – „Er besitzt das Pferd eines weißen Mannes, d.h. eines Amerikaners“; kurz: „Amerikanisches Pferd“, auch: American Horse the Younger ; 1840 – 1908), Häuptling der Waglúȟe Band der Oglala-Lakota
 American Horse (Cheyenne: Ve'ho'evo'ha –  „Er besitzt das Pferd eines weißen Mannes, d.h. eines Amerikaners“; kurz: „Amerikanisches Pferd“), Häuptling der Nördlichen Só'taeo'o/Suhtai Band der Nördlichen Cheyenne

Siehe auch:
 American Horse Lake